Die 2. Handball-Bundesliga startete wie in den Jahren zuvor auch in der Saison 2009/10 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
In der Saison 2009/2010 gingen nur 35 Vereine in der 2. Handball-Bundesliga an den Start. Daher reduziert sich die Anzahl der Absteiger von fünf auf vier und die Relegation der Drittletzten entfiel.

Aus der 1. Bundesliga waren die HSG Nordhorn-Lingen nach einer Insolvenz sowie der Stralsunder HV und TUSEM Essen als Letztplatzierte abgestiegen. Nordhorn-Lingen spielte in der Nordstaffel, Essen in der Südstaffel. Der Stralsunder HV erhielt keine Lizenz für die 2. Liga. Die TSG Münster und SG Wallau bildeten ab der Saison 2009/10 die HSG FrankfurtRheinMain.

SV Anhalt Bernburg (16., Verlierer der Relegation) und Leichlinger TV (als 17.) standen schon als Absteiger aus der 2. Liga in die Regionalliga fest. Das Präsidium der Handball-Bundesliga entschied jedoch auf Antrag der beiden Vereine, dass diese in der Saison 2009/10 in der 2. Handball-Bundesliga spielberechtigt sein werden. Die sogenannte Regelstärke (18 Clubs pro Liga) wäre in den beiden 2. Ligen deutlich unterschritten worden: Die sportlich qualifizierten SG Wallau und HR Ortenau hatten keinen Lizenzantrag gestellt bzw. durch Insolvenz die Qualifikation verwirkt.

Staffel Nord

Spielstätten

Abschlusstabelle

Entscheidungen 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: Der ASV Hamm bildet eine Spielgemeinschaft mit der Ahlener SG und tritt von der kommenden Saison an als HSG Ahlen-Hamm an.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: GWD Minden

Absteiger in die 3. Ligen: Keine Lizenz für die Saison 2010/11 beantragen der HSV Hannover und SV Anhalt Bernburg (aus finanziellen Gründen) sowie die Ahlener SG (wegen des Zusammenschlusses mit dem ASV Hamm, tritt als HSG Ahlen-Hamm II an).
Aufsteiger aus den Regionalligen: HC Aschersleben (RL Nord), Füchse Berlin II (RL Nordost)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Statistik 
Gesamt 272 Spiele
Anzahl der Heimsiege 152 (55,88 %), Unentschieden 27 (9,93 %), Auswärtssiege 93 (34,19 %)

Torschützenliste

Staffel Süd

Spielstätten

Abschlusstabelle

Entscheidungen 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TSG Friesenheim
Absteiger aus der 1. Bundesliga: HSG Düsseldorf

Absteiger in die 3. Ligen: Leichlinger TV
Aufsteiger aus den Regionalligen: OSC 04 Rheinhausen (RL West), TV Groß-Umstadt (RL Südwest), SG H2Ku Herrenberg (RL Süd)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Statistik 
Gesamt 306 Spiele
Anzahl der Heimsiege 189 (61,76 %), Unentschieden 26 (8,50 %), Auswärtssiege 91 (29,74 %)

Torschützenliste

Relegation

Zur Bundesliga 
Aus der Handball-Bundesliga 2009/10 musste der TSV Dormagen in die Relegation. Aus der 2. Handball-Bundesliga nahmen der TV Emsdetten und der Bergischer HC teil. Der Gewinner der Partie der Zweitligateams trat gegen den TSV Dormagen an. Das Hinspiel fand am 29. Mai 2010 statt, das Rückspiel am 5. Juni 2010.

Das Hinspiel fand am 13. Juni 2010 statt, das Rückspiel am 19. Juni 2010.

Der TSV Dormagen verblieb damit in der 1. Handball-Bundesliga.

Zur Regionalliga 
Die Relegation zur Regionalliga entfiel, da sonst die Regelstärke der 2. Liga unterschritten worden wäre.

Siehe auch 
 2. Handball-Bundesliga
 Handball-Bundesliga 2009/10
 Handball-Regionalliga 2009/10
 DHB-Pokal 2009/10

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga

Handballsaison 2009/10
2009